Los Dolores puede referirse a las diferentes localidades:

Los Dolores, situada en Cartagena, España.
Los Dolores de Beniaján, situada en el municipio murciano, España.